Slovo Organa může mít různé významy:

firma 
 Organa (firma) – varhanářská firma v Kutné Hoře
fiktivní postavy
 Bail Organa – senátor ve filmu Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů
 Jeho manželka
 Leia Organa – jejich adoptivní dcera (vystupuje v epizodách III až VI)